F3:

 F3 — Функциональная клавиша
 Fallout 3
 Формула-3 (класс автомобилей)
 F3 (аниме)
 F3 Games
 авиамодели категории F-3
 AMX-13 F3 AM — французская самоходная артиллерийская установка.
 F3 — категория торнадо по шкале Фудзиты, соответствующая сильному.